Olazábal ist der Familienname folgender Personen:

José María Olazábal (* 1966), spanischer Profigolfer
Oier Olazábal (* 1989), spanischer Fußballtorwart